Mark to Market, een financiele methode van waardebepaling
 Mass Transit Media, een Belgische uitgeverij.
 Methods-Time Measurement, een systeem om werktijden te analyseren.
 MTM Enterprises, een voormalige Amerikaanse productiemaatschappij van televisieprogramma's, actief in de periode 1969–1998.
 MTM (band), een Portugees zangduo dat Portugal vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival 2001.
 Motoren Technik Mayer, een Duits bedrijf actief in autotuning.
 Motorway Traffic Management, een systeem voor verkeerssignalering.